Fiskgubben kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fiskgubben, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun, 
Fiskgubben, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (8,62 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn